El término Sandoval hace referencia a varios artículos:

Lugares

Bolivia

Provincia Ángel Sandóval, Departamento de Santa Cruz, Bolivia.

España 

Sandoval de la Reina, localidad española en la provincia de Burgos.
Villaverde de Sandoval, localidad española en la provincia de León.
Monasterio de Santa María de Sandoval (Mansilla Mayor), en la provincia de León (España).
Cortijada de Sandoval, cortijada o aldea en término municipal de Moclinejo.

Estados Unidos 

Sandoval (Illinois), condado de Marion.
Sandoval (Texas), lugar designado por el censo.
Condado de Sandoval, estado estadounidense de Nuevo México.
Municipio de Sandoval (condado de Marion, Illinois)

Filipinas 

 Sandoval de Taytay,  barrio del municipio  de Taytay perteneciente a la provincia  de Paragua en Mimaro,  Región IV-B.
 Sandoval de la Paragua,  barrio del municipio  de Bataraza perteneciente a la provincia  de Paragua en Mimaro,  Región IV-B.

Italia 

Fuerte Sandoval (Italia), lugar fortificado desaparecido cerca de Borgo Vercelli, Italia.

México 

Estadio Felipe Martínez Sandoval, Guadalajara, México.

Perú 

Lago Sandoval

Música 

 Sandoval (banda), grupo mexicano.

Referencias